Osoby o tym nazwisku:
 Enrico Feroci – katolicki duchowny 
 Ferdinando Nelli Feroci – włoski urzędnik państwowy, prawnik i dyplomata